Latin-amerikai helynevek
 Trinidad és Tobago ország
 Trinidad (sziget) a Karib-tenger déli részén
 Trinidad bolíviai város
 Trinidad hondurasi város
 Trinidad kubai város
 Trinidad paraguayi város
 Trinidad uruguayi város

Az Amerikai Egyesült Államok városai
 Trinidad , Kalifornia
 Trinidad, Colorado
 Trinidad, Texas
 Trinidad, Washington
Trinidad Ferdinand Magellan egyik hajója

Hasonló
 Trindade (Trinidad): sziget az Atlanti-óceánon, Brazíliához tartozik